RTV Amstelveen (afgekort als RTVA) is de publieke lokale omroep van de gemeente Amstelveen, en verzorgt nieuws en programma's via de website, televisie en sociale media. In augustus 2021 stopte RTVA met radio-uitzendingen omdat de overstap naar digitale uitzendingen te duur was.

De omroep is aangesloten bij de belangenorganisatie Nederlandse Publieke Lokale Omroepen (NLPO) en legt verantwoording af aan het Commissariaat voor de Media.

Historie 
RTV Amstelveen is de rechtsopvolger van STRAAL (Stichting Televisie Radio Amstelveen Lokaal). STRAAL kreeg op 24 augustus 2004 de lokale uitzendlicentie voor Amstelveen omdat voorganger Amstelveen Lokaal had verzuimd een verlenging voor de uitzendlicentie aan te vragen. Op 5 mei 2005 ging STRAAL officieel van start met radio-uitzendingen. In augustus 2005 startte STRAAL met televisie-uitzendingen onder de naam AV1 vanuit het toenmalige voormalige gebouw van het Nutsbedrijf. In 2008 werd de officiële naam van de omroep gewijzigd in RTV Amstelveen.

Sinds de intrek in de huidige redactie- en studioruimte aan de Orion, Middenhoven in 2009 is men gestart met actualiteiten en programma's op televisie. Dat bestond in de begintijd uit een weekjournaal maar werd later uitgebreid met een dagelijks journaal en een weekoverzicht op vrijdag. Vanaf de ingebruikname van een nieuwe website in 2015 is de prioriteit langzaam verschoven naar online nieuws.

Recente ontwikkelingen 
Eind 2019 werd met regionale omroep NH Nieuws een plan gepresenteerd om gezamenlijk onder de naam AmstelNieuws de lokale nieuwsvoorziening te verzorgen.

Op 1 juli 2020 gaf de Amstelveense gemeenteraad het Commissariaat voor de Media een negatief advies over het toewijzen van de status als lokale publieke media-instelling, gepaard met het besluit om de subsidie af te bouwen tot 1 januari 2021. Belangenorganisatie NLPO stelde op voorhand dat de omroep wel degelijk voldoet aan de vereisten van de mediawet. Het Commissariaat voor de Media heeft op 17 november 2020 het advies van de gemeenteraad nietig verklaard en besloten dat RTV Amstelveen tot 24 augustus 2024 de lokale publieke media-instelling blijft voor Amstelveen.

Voorgangers 

 Amstelveen Lokaal (1986-2004)
 STRAAL (2004-2008)

Oud-medewerkers 

 Evita Mac-nack
 Marloes Lemsom
 Sil van der Wees
 Bert Kuizenga

Externe link 
 Officiële website

Amstelveen
Cultuur in Amstelveen
Media in Noord-Holland